Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres K U R U P et I.

Noms et titres 
Kurupi est une figure importante de la mythologie guaranie. Il est le dieu du sexe et de la fertilité.
 Kurupi est aussi un dinosaure.